Йоранссон — фамилия:

 Йоранссон, Людвиг (род. 1984) — шведский композитор.
 Йоранссон, Хансер Лина (1908—1992) — шведская оперная певица.